«Т-Тим», также называется Тренггану II () — малайзийский футбольный клуб из города Куала-Тренггану. Основан 4 июля 2006 года. Домашние матчи проводит на стадионе Султана Исмаила Насируддина Шаха, вмещающего 15 тысяч зрителей. Участвует в Суперлиге Малайзии, которая является высшим футбольным дивизионом этой страны. В сезоне 2016 года команда заняла седьмое место из двенадцати клубов.

Домашний стадион 
С момента своего основания, команда проводит свои домашние матчи на стадионе Султана Исмаила Насируддина Шаха, вмещающего 15 тысяч зрителей. Стадион также расположен в городе Куала-Тренггану.

Достижения 
  Чемпион Лиги ФАМ (третья по значимости лига страны): 2008
  Серебряный призёр малайзийской Премьер-лиги (вторая по значимости лига страны): 2009

Текущий состав 
По состоянию на 2016 год.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Экипировка и спонсоры

Главные тренеры

Известные игроки 

  Патрик Круз
  Патрих Ванггай
  Калеб Фулан
  Мохд Фадзли Саари
  Хайруддин Омар
  Росди Талиб
  Нор Фархан Мухаммад
  Индра Путра Махаюддин
  Рохит Чанд
  Дэвид Ония
  Джордж Боатенг
  Дильшод Шарофутдинов
  Садриддин Абдуллаев
  Фарход Таджиев
  Иван Парлов
  Дамир Ибрич
  Эндрю Жан-Баптист

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Малайзии